Серге́й Ива́нович По́сохов () — украинский , доктор исторических наук (с 2006 года), профессор (с 2008 года), декан исторического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (1997—2016).

Образование 
В 1986 году с отличием окончил исторический факультет Харьковского государственного университета. В 1986—1990 годы работал учителем, старшим учителем истории и обществоведения в СШ № 53 Харькова. С 1990 года — преподаватель кафедры историографии, источниковедения и археологии Харьковского университета. В 1989—1993 годы учился в аспирантуре при этой кафедре. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию «Социальная история советской науки (конец 1920-х — начало 1940-х годов): проблемы историографии» (Днепропетровский государственный университет, научные руководители — профессор Ю. И. Журавский, доцент С. М. Куделко). В 1996 году утверждён в звании доцента.

Деятельность 
Читает общие курсы: специальные исторические дисциплины, основы историографии, историография истории СССР; спецкурсы: «Источниковедение и историографический материал в школьном курсе отечественной истории», «Историческая терминология», «Историческое образование и историческая наука в Харьковском университете» и др. Опубликовал свыше 150 научных, научно-популярных работ и методических пособий. С 1995 по 1997 год — заместитель декана по научной работе. В 1997 году — заместитель проректора по учебной работе. С 1997 по 2016 год — декан, глава Совета исторического факультета, ответственный редактор «Вестника ХНУ» (серия «История») и сборника работ молодых учёных «Актуальные вопросы отечественной и всемирной истории». Ответственный секретарь редколлегии «Харьковского биографического словаря». В 1998 году стал лауреатом харьковской муниципальной премии в области краеведения имени Д. И. Багалея.

Член топонимической и геральдической комиссий при Харьковском горисполкоме. Главный редактор «Харьковского историографического сборника» (с 2002).

Награды 
В 1995 году удостоен звания Почётного члена Всеукраинского союза краеведов, в 1998 году награждён знаком «Отличник образования Украины». В 1999 году ему была присуждена премия имени К. И. Рубинского. В 1999 году избран членом-корреспондентом Всеукраинской академии исторических наук. С 1995 года — член правления Всеукраинского союза краеведов. В 1999 году награждён Орденом Нестора-Летописца УПЦ. С 2000 года — директор Восточного регионального отдела Центра памятниковедения НАН Украины.
В 2006 году в Днепропетровском национальном университете защитил диссертацию на звание доктора исторических наук. 30 мая 2008 года получил аттестат профессора. 25 января 2010 года присвоено почётное звание «Заслуженный работник образования Украины».

Список основных работ

Книги и брошюры 
 Дьячков С., Литовченко С., Мартемьянов А., Посохов С. Владимир Иванович Кадеев — исследователь Херсонеса: Классическая археология Украины. — Харьков: Раритеты Украины, 2012. — 24 с.
 Кроль Ю. Я., Зайцев Б. П., Куделко С. М., Посохов С. И. Московский район, г. Харьков: История и современность. — Харьков: Прапор, 1994. — 192 с.
 Парфиненко А. Ю., Посохов С. И. Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете. — Харьков: МД, 2002. — 116 с.
 Посохов С. И., Ярмыш А. Н. Губернаторы и генерал-губернаторы: Харьковский биографический словарь. — Харьков: Акта, 1996. — 213 с.
 Посохов С. І. Образи університетів Російської імперії другої половини XIX — початку XX ст. в публіцистиці та історіографії. — Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. — 368 с.
 Ярмиш О. Н., Посохов С. І., Епштейн А. І. та ін. Історія міста Харкова ХХ століття. — Харків: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. — 686 с.

Статьи 
 Дьячков С. В., Посохов С. И. Валерий Фёдорович Мещеряков: биография // Валерий Фёдорович Мещеряков: человек, учёный, гражданин. — Харьков, 2007. — С. 5—11.
 Куделко С. М., Посохов С. І. Історичне краєзнавство в контексті сучасних тенденцій розвитку науки та суспільства // Краєзнавство. — К.: Всеукраїнська спілка краєзнавців, 1995. — № 4. — C. 13—15.
 Мещеряков В. Ф., Міхеєв В. К., Посохов С. І. Всеукраїнська наукова конференція «Історична наука на порозі XXI ст.: підсумки та перспективи» // Український історичний журнал. — 1996. — № 6. — C. 150—152.
 Наумов С. О., Посохов С. І. Харківський університет у суспільно-політичному русі другої половини XIX — початку ХХ ст. // Український історичний журнал. — 2005. — № 1. — C. 56—70.
 Посохов С. И. В. Ф. Мещеряков: воспоминания и раздумья // Валерий Фёдорович Мещеряков: человек, учёный, гражданин. — Харьков, 2007. — С. 176—179.
 Посохов С. И. Жизнь и кредо проф. Кадеева: «я требователен к другим, ну а к себе тем более…» // Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания. — Харьков: НТМТ, 2013. — С. 110—114.
 Посохов С. И., Ручинская О. А. Владимир Иванович Кадеев: жизнь, отданная университету // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія. — 2013. — № 1087, вип. 47. — С. 315—319.
 Посохов С. І, Рябченко О. Л. Студенти радянської України 1920—1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації // Український історичний журнал. — 2012. — № 3. — C. 221—224.
 Посохов С. І. Джерела з історії університетів України другої половини XIX — початку XX ст. у фондах Російського державного історичного архіву // Студії з архівної справи та документознавства. — 2003. — Т. 9. — С. 56—58.
 Посохов С. І. Регламентація студентського життя в університетах Російської імперії: питання історіографії // Краєзнавство. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. — № 2. — C. 112—115.
 Посохов С. І. Університет як тип інтелектуального співтовариства: міркування про «університетський дух» // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. — К.: Інститут історії України НАН України, 2009. — № 4. — C. 125—137.
 Посохов С. І. Університети: з минулого у майбутнє // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія. — 2009. — № 852, вип. 41. — С. 335—336.
 Посохов С. І. Університетська корпорація: історіографічні аспекти // LAUREA: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. — Харьков: Константа, 2007. — С. 221—229.

Литература 
 Лисенко Г. Посохов Сергій Іванович // Українські історики ХХ століття: біобібліогр. довідник — К.; Львів, 2003. — Вип. 2, ч. 1. — С. 265.
 Посохов Сергій Іванович // Біобібліографічний словник учених Харківського університету. — Харків, 2001. — Т. 2: Історики (1905—1920, 1933—2000). — С. 260—264.
 Посохов Сергій Іванович // Кафедрі історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна — 40 років. — Харків, 2004. — С. 17—18.
 Сергій Іванович Посохов — професор Харківського університету: біобібліогр покажч. / Уклад. Б. П. Зайцев, О. Г. Павлова; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. — Xарків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — 81 с.

Ссылки 
 Декан факультета
 Страница, посвящённая С. И. Посохову, на сайте исторического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина
 Биографическая справка

Кавалеры ордена УПЦ преподобного Нестора Летописца
Деканы Харьковского университета
Выпускники Харьковского университета
Историографы
Отличники образования Украины